

Persone
 Pizzi (Luís Miguel Afonso Fernandes) – calciatore portoghese, di ruolo attaccante

 Amilcare Pizzi – imprenditore e calciatore italiano, di ruolo difensore
 Carlo Pizzi (1842-1909) – pittore italiano
 Carlo Pizzi (1891-1965) – scultore italiano
 Claudio E. A. Pizzi – logico, filosofo e accademico italiano
 Domenico Delli Pizzi – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo portiere
 Fausto Pizzi – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano di ruolo centrocampista
 Felice Pizzi – calciatore italiano
 Francesco Pizzi – ex calciatore italiano, di ruolo difensore
 Gioacchino Pizzi – poeta e arcade italiano
 Italo Pizzi – iranista e accademico italiano
 Juan Antonio Pizzi – allenatore di calcio ed ex calciatore argentino naturalizzato spagnolo
 Lino Pizzi – vescovo cattolico italiano
 Nicola Pizzi – tiratore italiano, specialista di pistola automatica
 Nilla Pizzi – cantante italiana
 Pier Luigi Pizzi – regista teatrale, scenografo e costumista italiano
 Piero Pizzi Cannella – artista e pittore italiano
 Umberto Pizzi – fotografo italiano

Altro
 Pizzi Gemelli – montagna delle Alpi Retiche occidentali (sottosezione Alpi del Bernina)

Pagine correlate
 Pezzi